Петр Бернар Дюпир (Pierre Bernard Dupire, 23 декабря 1926 год, Париж), Франция — 30 октября 2005 год, Париж), Франция), выпускник Руссикума, сооснователь и директор Центра русской культуры «У двух медведей» (Au Deux Ours) в Париж, протоиерей , настоятель Прихода Святой Троицы Российской католической церкви византийского обряда в Париже, участник Русского апостолата, активист экуменического движения во Франции.

Биография 
Имя при рождении Бернар. После окончания лицея в Париже поступил в семинарию, направлен в Рим, проживал в учился в Руссикуме.
В 1953 году архиепископом Александром Евреиновым рукоположен в сан католического священника византийского обряда, взял новое имя Пётр, так как имени Бернар нет в православных святцах. Направлен священником в Приход Святой Троицы Российской католической церкви византийского обряда в Париже, в помощь настоятелю протоиерею Павлу Гречишкину.
 
Активно участвовал во Французском экуменическом движении.
 
В 1956 году — сооснователь вместе Павлом Шалей Центра русской культуры «У двух медведей» (Au Deux Ours) в Париже, заместитель директора центра.
 
С 1983 года — директор центра.

С 1999 года назначен настоятелем русского католического Прихода Святой Троицы в Париже, заменив Георгия Рошко.

С 5 апреля 2000 года — протоиерей.
 
Участник научных и богословских конференций в России и Украине:

1998 год — РГГУ

2002 год — Киевская духовная академия УПЦ

2004 год — Украинский католический университет

Труды 
 РАЗЛИЧИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСТОЧНОЙ И 3АПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Литература 
 Колупаев В. Е. Ментальная и социокультурная картина жизни русских католиков в Париже в XX в. // Ежегодник историко-антропологических исследований 2010 / РУДН, Межвузовский научный центр сопоставительных историко-антропологических исследований. М: «ЭКОН-ИНФОРМ», 2011.

Ссылки 
 Некролог
 Колупаев В. Е.КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА
 30 ОКТЯБРЯ В ПАРИЖЕ СКОНЧАЛСЯ О. БЕРНАР ДЮПИР

Католические священники Франции
Российская грекокатолическая церковь
Священники Российской грекокатолической церкви